Валбурга Габсбург Дуглас (род. 5 октября 1958), официально Walburga of Austria, Вальбурга Австрийская — немецкий и шведский юрист и политик, депутат Шведского парламента с 2006 по 2014 год. Вице-президент Панъевропейского союза и член правления Института исследований преступлений коммунизма.

Биография 
Вальбурга Мария Франческа Хелена Елизабета родились 5 октября 1958 в городе Берг, Верхняя Бавария, в семье Отто фон Габсбурга и Регины Саксен-Мейнингенской. Внучка последнего австрийского императора Карла I. Имеет право на обращение «Ваше Императорское и Королевское Высочество». В момент рождения её отец был без гражданства, проживал в Германии с испанским дипломатическим паспортом, поскольку их семья была в то время выслана из Австрии.

После окончания учёбы в 1977 году она защитила докторскую диссертацию в Зальцбурге. С 1979 по 1992 год работала помощником депутата в Европейском парламенте. В 1983 году училась в Центре национальной журналистики в Вашингтоне, и работала в офисе Reader’s Digest. В 1985—1992 годах работала в Министерстве информации султаната Оман. В 2004 году стала членом совета Арабского международного медиа-форума в Лондоне.

Политическая карьера 
В 1973 году она стала соучредителем немецкой организации Панъевропа-Югенд, была её председателем в Баварии и заместителем председателя на национальном уровне. С 1980 по 1988 год была помощником генерального секретаря Международного Панъевропейского союза, с 1988 по 2004 год была его Генеральным секретарем, а с 2004 года — исполнительным вице-президентом.

Была одним из организаторов «Панъевропейского пикника» во время падения «Железного занавеса» 19 августа 1989 года на границе между Венгрией и Австрией. Во время этой акции более 600 немцев из ГДР перешли границу.

С 2003 года она является председателем местной организации Шведской умеренной партии в коммуне Флен и членом правления региональной организации партии в Сёдерманланде. С 2005 года она является членом правления Фонда Ярла Хялмарсона (Jarl Hjalmarson Foundation), связанного с Умеренной партией.

В 1999 и 2004 годах баллотировалась в Европейский парламент от Умеренной партии, в 2002 и 2006 годах баллотировалась в национальный парламент.

17 сентября 2006 года избрана в Шведский парламент. Глава шведской парламентской делегации в ОБСЕ с 2006 года. Переизбрана в Шведский парламент в 2010 году. Активный деятель и член правления Института исследований преступлений коммунизма.

Личная жизнь 
Вальбурга вышла замуж за шведского графа Арчибальда Дугласа 5 декабря 1992 года в Будапеште, Венгрия. У них есть сын, граф Морис Отто Вензель Дуглас (род. 30 марта 1994).

Семья её мужа — это известная благородная семья в Швеции, происходящая от шотландского рода фельдмаршала Роберта Дугласа, графа Скеннинге. Графский титул, предоставленный королевой Швеции Кристиной в 1654 году, юридически признан в стране. В браке она носит титул Графини Дуглас. Семья живет в замке Экенсхольм.

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
 Профиль Вальбурги Габсбург Дуглас на сайте семьи Дуглас

Депутаты риксдага
Габсбурги-Лотарингские
Дугласы
Женщины-политики Швеции